«Дерево» () — короткий рассказ американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанный в 1920. Впервые был опубликован в октябре 1921 года в любительском журнале «The Tryout».

Сюжет 
Действие рассказа происходит в Древней Греции. В Аркадии есть город Тегея, где некогда жили два великих скульптора — Калос и Мусидос, к очень дружные между собой, они оба жили в роскошных домах на склоне горы Менелус и никогда не испытывали зависти к друг другу. Однажды Тиран города Сиракузы прислал своих людей к ним с просьбой создать статую богини удачи Тахе. Каждый из скульпторов должен был высечь свою статую, а ту, что признают лучшей в итоге и поставят в Сиракузах. Мастера принялись за дело, не скрывая работ друг от друга. Вскоре люди стали замечать, что всегда весёлый Мусидос стал мрачнеть день ото дня. Затем Калос заболел и начал угасать, а врачи не могли понять причины. Все чаще просил он, чтобы его перенесли в возлюбленную им рощу. Там он просил оставить его в одиночестве, как если бы желал побеседовать с чем-то невидимым. Наконец Калос скончался, так и не закончив работу над статуей, но перед смертью он попросил Мусидоса, чтобы он положили в изголовье его гроба несколько веточек оливкового дерева. Мусидос исполнил просьбу друга и высек для его могилы роскошный монумент из мрамора, а спустя время продолжил работать над статуей Тахе.

Через три года Мусидос сообщил в Сиракузы, что статуя готова. К этому времени олива у могилы Калоса выросла до поразительных размеров, а одна особенно тяжелая ветвь простиралась прямо над крышей дома Мусидоса. Однажды вечером, когда сиракузцы прибыли в Тегею, чтобы забрать статую, внезапно, налетела сильная буря. На утро посланцы Тирана отправились к обители скульптора и обнаружили, что от его дома остались одни стены, поскольку на легкий и некогда роскошный перистиль обрушилась тяжелая ветвь того самого оливкового дерева. Тело Мусидоса и статуя бесследно исчезли. Сиракузцам ничего не оставалось, кроме как уехать с пустыми руками. Тегийцы возвели на горе храм, увековечив гений, добродетели и братскую преданность Мусида. Оливковая роща по-прежнему растет на том же самом месте, растет и дерево на могиле Калоса. Иногда ветви его шепчутся на ночном ветру, бесконечно повторяя: Oida! Oida! Мне ведомо! Мне ведомо!

Персонажи

Калос  
 Калос () — скульптор, жил в доме на холме, в окружении своих рабов, любил сидеть в прохладном уголке оливковой рощи. Пустомели утверждали, что Калос беседует с Духами рощи, что его статуи суть образы фавнов и дриад, с которыми он там встречается — это намек на Страну снов. Живой натурой он никогда не пользовался. Посетители стали отмечать его странную бледность и, при этом, в нем было выражение счастливой безмятежности, что делало его взгляд более загадочным. Однажды ночью в оливковой рощи Калос скончался.

Мусидос  
 Мусидос () — скульптор, любил гулять ночами напролет в окружении городских бездельников. Но с течением времени в неизменно веселом и жизнерадостном Мусиде стали проявляться признаки уныния. Прошло немало месяцев, но кислое выражение лица Мусида так и не сменилось признаками нетерпеливого, азартного ожидания, которое столь естественно должно было появиться в подобном случае. Однажды Мусид рассказал о болезни Калоса и тогда всем стала понятна его печаль. Он похоронил Калоса положив оливковую ветвь в могилу и возвел ему статую. Оливковое дерево выросло до невероятных размеров и разрушило его дом, но тело Мусидоса так и не нашли, как и статуи Тахе.

Вдохновение 
Действие происходит в Древней Греции, вероятно, история была вдохновлена такими поэмами, как «Энеида», «Младшая Эдда», «Старшая Эдда».

Лавкрафт написал «Дерево» в начале своей карьеры. В письме 1936 года он пренебрежительно написал про свой рассказ: «Из этой истории, если её напечатать на хорошей бумаге, получится отличная полка, но мало чего другого». По оценке С.Т. Джоши, исследователя творчества Лавкрафта, хотя рассказ «может быть немного очевидным… но это весьма эффективное проявление мастерства Лавкрафта в обращении с исторической обстановкой».

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 

Рассказы США
Рассказы Говарда Лавкрафта
Притчи
Рассказы 1920 года
Лавкрафтовские ужасы